У́лица Конститу́ции — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Конституции — улица в Новороссийске.
 Улица Конституции — улица в Оренбурге.
 Улица Конституции — улица в Сочи.

Украина 
 Улица Конституции — улица в Евпатории.

Казахстан 
 Улица Конституции — улица в Астане.

См. также 
 Улица Новой Конституции
 Проспект Конституции
 Площадь Конституции